Mañío hembra es el nombre vulgar que en diferentes lugares de Chile reciben dos coníferas nativas:
 Saxegothaea conspicua, también llamada mañiú hembra, mañío de hojas cortas o mañío macho y
 Podocarpus nubigenus, llamada también mañío macho, mañiú macho o mañío de hojas punzantes.